Cœurs brisés peut faire référence à :
 Cœurs brisés, film français de Gérard Bourgeois sorti en 1908
 Cœurs brisés (Break of Hearts), film américain de Philip Moeller en 1935, avec Katharine Hepburn, Charles Boyer ;
 Cœurs brisés (Lonelyhearts ou Miss Lonelyhearts), film américain de Vincent J. Donehue en 1958, avec Montgomery Clift, Robert Ryan, Myrna Loy.
 Cœurs brisés (Words & Deeds), épisode de la série Dr House (saison 3)

Voir aussi 
 Cœur brisé